Der Sportverein Westfalia Rhynern e. V. ist ein Sportverein aus dem gleichnamigen Stadtteil von Hamm in Westfalen. Der Verein hat acht Abteilungen und etwa tausend Mitglieder. Bekannt wurde der SV Westfalia Rhynern durch seine Fußballabteilung. Die erste Männermannschaft spielte in der Saison 2017/18 in der viertklassigen Regionalliga West. Spielstätte ist seit September 2022 das Stadion im neu errichteten Westfalia-Sportpark in Hamm-Rhynern.

Geschichte 
Der Verein wurde am 2. April 1935 als Turn- und Sportverein Rhynern gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Turn- und Sportverein Rhynern aufgelöst. Am 26. Juni 1946 wurde als Nachfolgeverein der heutige Sportverein Westfalia Rhynern gegründet, da der TSV als „Naziverein“ galt. Da viele der Gründungsmitglieder vorher bereits beim Turn- und Sportverein Rhynern aktiv gewesen waren, wurde das Jahr 1935 zum Gründungsjahr der Westfalia. 2013 dachte der Verein über eine Fusion mit dem Hammer SC 2008 nach, diese kam jedoch nicht zustande.

Die erste Fußballmannschaft spielte zunächst jahrzehntelang lediglich auf Kreisebene. 1982 gelang erstmals der Aufstieg in die Bezirksliga, wo die Mannschaft 1986 und 1990 jeweils Vizemeister hinter der Warendorfer SU bzw. der zweiten Mannschaft der Hammer SpVg wurde. 1997 gelang der Westfalia dann der Aufstieg in die damals fünftklassige Verbandsliga Westfalen. Zwei Jahre später verpasste die Mannschaft den Aufstieg in die Oberliga Westfalen nur knapp. Mit zwei Punkten Rückstand auf Meister SC Herford wurde die Westfalia Dritter. 2002 stieg die Mannschaft nach einer Niederlage im Entscheidungsspiel gegen Borussia Emsdetten in die Landesliga Westfalen ab. Das Spiel in Münster wurde nach Elfmeterschießen verloren.

Nach dem sofortigen Wiederaufstieg etablierte sich der Verein in der Verbandsliga. 2006 wurde die Mannschaft Vizemeister hinter der Hammer SpVgg, bevor als Meister 2010 der Aufstieg in die NRW-Liga gelang. Nach einem Jahr in der NRW-Liga wäre Rhynern sportlich wieder abgestiegen, profitierte aber vom Rückzug des TSV Germania Windeck und verblieb so auch in der Saison 2011/12 in der NRW-Liga. Nach einem elften Platz qualifizierte sich die Westfalia für die wieder eingeführte Oberliga Westfalen. Dort wurde sie 2015 Dritter, nachdem das Team lange um den Aufstieg mitgespielt hatte. Allerdings wurde dem Verein die Lizenz für die Regionalliga West verweigert. Zwei Jahre später wurde die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert Zweiter hinter dem TuS Erndtebrück. Großen Anteil an der Vizemeisterschaft hatte Lennard Kleine, der mit 21 Treffern Torschützenkönig der Liga wurde. Der Westdeutsche Fußballverband verweigerte der Westfalia zunächst erneut die Lizenz. Grund hierfür war die Ausweichspielstätte Evora-Arena, die nicht die Mindeststandards für Risikospiele erfüllte.

Wenige Tage später erhielt der Verein dann doch die Zulassung, nachdem die Westfalia und die Stadtverwaltung neue Unterlagen nachgereicht hatten. Nachfolger des zum SC Wiedenbrück abgewanderten Trainers Mehnert wurde Holger Wortmann. Nachdem die Westfalia die ersten zehn Spiele sieglos geblieben war, trat der neue Trainer wieder zurück. Unter Interimstrainer Dustin Wurst verlor die Westfalia mit 1:8 gegen den SV Rödinghausen, bevor mit dem 2:1-Sieg über den Bonner SC der erste Regionalligasieg der Vereinsgeschichte gelang. Torsten Garbe übernahm dann das Traineramt, konnte aber den Abstieg der Westfalia als abgeschlagener Tabellenletzter nicht verhindern.

Persönlichkeiten

Statistik

Bilanz der 1. Fußballmannschaft

Erfolge der 1. Fußballmannschaft

Abteilungen 
2016 hatte der Verein knapp tausend Mitglieder und gehört damit weiterhin zu den größten Vereinen der Stadt Hamm. Er bietet neben Fußball noch weitere Sportarten in den Abteilungen Badminton, Gymnastik/Turnen, Gesundheits- und Präventionssport, Leichtathletik, Seniorenturnen, Tischtennis und Volleyball an.

Weblinks 
 Offizielle Vereinshomepage

Einzelnachweise 

 
Verein im Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen
Fußballverein aus Hamm
Westfalia Rhynern